SCAT (auto), een Italiaans automerk geproduceerd van 1906 tot 1932
 Scat (jazz), een vocale improvisatie in de jazz
 Scat Records, een Amerikaans platenlabel
 Coprolagnie, een vorm van seks